Gardel puede referirse a:
Carlos Gardel, cantante, compositor y actor de cine argentino.
Julio Sánchez Gardel, autor y dramaturgo argentino.

Premios Gardel, premios a la música concedidos en Argentina.